Numidotheriidae — семейство вымерших примитивных хоботных, живших в эоцене Африки (Алжир, Ливия, Мали, Марокко, Западная Сахара).

Numidotheriidae были очень мелкими для хоботных. Самый мелкий представитель семейства, Phosphatherium escuillei, был ростом 30 см в холке и весил около 17 кг, а крупнейшие (представители рода Numidotherium) были около 90—100 см в холке и весили примерно 250—300 кг. Скорее всего, это были полуводные звери, похожие на тапиров или маленьких бегемотов.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на декабрь 2016 года в семейство, все представители которого вымерли, включают 3 рода и 4 вида:
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род

Примечания 

Млекопитающие эоцена
†
Вымершие хоботные